Академи́ческий прое́зд (название утверждено 7 июня 1922 года, прежнее название Кондра́тьевский прое́зд, по другим данным название с 1950 года) — проезд в Северном административном округе города Москвы на территории Тимирязевского района. Находится между улицей Прянишникова и Большой Академической улицей.

Происхождение названия 
Назван в 1950 году по соседней Большой Академической улице, в состав которой вошёл ранее существовавший Академический проезд.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:

По чётной стороне:

Транспорт 
 Станция МЦК «Лихоборы»
 Станция метро «Петровско-Разумовская»

Строительство 

Академический проезд примыкает к Большой Академической улице, которая станет составной частью одной из крупнейших московских трасс — Северо-Западной хорды. Это упростит и ускорит доступ жителей улицы в другие районы города по трассе прохождения Северо-Западной хорды.

Примечания

Ссылки 
 Карты Яндекс — Академический проезд
 Академический проезд на www.mom.ru
 Интересные места и события на карте

Проезды Москвы